Das XI Abierto Colombiano de Squash PSA 2008 fand vom 12. bis 17. August 2008 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Barker, der nicht erneut teilnahm. Das Endspiel gewann Miguel Ángel Rodríguez gegen Jorge Baltazar mit 11:6, 9:11, 11:5 und 11:5.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mauricio Salinas einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2008
PSA World Tour 2008/09